

Geografia 
 Italia
 Uia – termine usato nelle valli di Lanzo (Piemonte) per indicare una vetta
 Uia di Bessanese – montagna delle Alpi Graie
 Uia di Calcante – montagna delle Alpi Graie
 Uia di Ciamarella – montagna delle Alpi Graie
 Uia di Mondrone – montagna delle Alpi Graie
 Uja di Corio – montagna delle Alpi Graie
 Grand'Uja - montagna delle Alpi Graie
 Uja di Bellavarda - montagna delle Alpi Graie
 Grande Uia di Ciardonei - montagna delle Alpi Graie

 Sigle 
 Ukraine International Airlines – compagnia aerea ucraina
 Unión de industriales argentinos Unione internazionale degli architetti'''